Isocirrus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Arwidsson 1907. Isocirrus ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Isocirrus